Хро́ни —  греческая фамилия. Происхождение фамилии — от грека-первопоселенца Хрони, основавшего в конце XVIII века у подножия Керченской горы хутор и имевшего там кошару для разведения овец.

 Василий Антонович Хрони (?—1919)  член военно-революционного штаба РККА.

Топоним

Украина: 
 Гора Хрони — наивысшая точка Керченского полуострова (175 м)
 Мыс Хрони — мыс в Азовском море, расположен на северо-восточной оконечности Керченского полуострова

Примечания 

Страницы значений:Однофамильцы